Castillo de Bayuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillo de Bayuela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Castillo de Bayuela (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar